Сен-Бревен-ле-Пен () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Находится на территории двух округов: три коммуны входят в состав округа Нант, шесть — в состав округа Сен-Назер.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Ле-Пельрен, Пэмбёф и Сен-Пер-ан-Ре.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Корсет (2 640 чел.)
 Ла-Монтань (6 290 чел.)
 Ле-Пельрен (5 200 чел.)
 Пэмбёф (3 023 чел.)
 Сен-Бревен-ле-Пен (14 287 чел.)
 Сен-Вьо (2 631 чел.)
 Сен-Жан-де-Буазо (5 987 чел.)
 Сен-Пер-ан-Ре (4 576 чел.)
 Фросе (3 216 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,9 % голосов против 22,6 % у Жана-Люка Меланшона и 20,8 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 25,1 %, Жан-Люк Меланшон – 23,5 %, Марин Ле Пен – 17,2 %, Франсуа Фийон – 16,5 %; 2 тур: Макрон – 71,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,9 %, Николя Саркози — 23,8 %, Марин Ле Пен — 14,5 %; 2 тур: Олланд — 58,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр коммуны Сен-Бревен-ле-Пен Тьерри Девиль (Thierry Deville) и вице-мэр коммуны Ле-Пельрен Мари-Кристин Кюродо (Marie-Christine Curaudeau) (оба — Разные правые).

Ссылки